Теннисный турнир BNP Paribas Masters 2009 года в мужском одиночном разряде проводился в 38-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, шестеро из которых проходили по результатам квалификации, и ещё четверо получили специальное приглашение от организаторов.

Действующий чемпион турнира — Жо-Вильфрид Тсонга — защищал свой титул, но проиграл в четвертьфинале.

Сеянные 
Все сеяные начинают турнир со второго круга.

  Роджер Федерер (Второй круг)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
 ''' Новак Джокович (Победитель)
  Энди Маррей (Третий круг)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал, отказ)
  Николай Давыденко (Третий круг)
  Фернандо Вердаско (Третий круг)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)

 
<li>  Робин Сёдерлинг (Четвертьфинал)
<li>  Фернандо Гонсалес (Третий круг, отказ)
<li>  Жиль Симон (Третий круг)
<li>  Марин Чилич (Четвертьфинал)
<li>  Радек Штепанек (Полуфинал)
<li>  Томми Робредо (Третий круг)
<li>  Гаэль Монфис (Финал)
<li>  Томми Хаас (Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2009